«Королева ночи» () — мистическая драма по роману А. Пьейра де Мандьярга «Всё пройдёт». Другое название фильма: «Королева ночи — церемония любви» («Cérémonie d’amour»).

Сюжет 
Хьюго Арнольд в метро замечает призывный взгляд Мириам (Марина Пьерро) и не понимая, что она проститутка, решает воспользоваться моментом и поближе познакомиться с ней. Но они разделены пространством и им не удаётся переговорить из-за окружающего шума. Однако жестами удаётся кое-что объяснить и позже они встречаются в более тихом месте. Мириам говорит Хьюго, что она проститутка, но он совсем ей не верит.

Позже у них состоялось ещё свидание, результатом которого стал секс, после чего Мириам сообщает, что всё это было снято на видео и во избежание неприятностей им лучше не видеться.

После расставания с Мириам Хьюго идёт по набережной и встречает другую проститутку. После непродолжительного разговора с ней, в котором она советует ему на всё отвечать «да», женщина убивает себя, а прибывшей на место полиции Хьюго подтверждает, что он убийца.

В ролях 
 Марина Пьерро — Мириам
 Матьё Карьер — Хьюго Арнольд
 Жози Бернар — Мерием Бен Саада
 Изабель Тинар — Нора Никс
 Жак Коде
 Гай Бонна
 Клодин Берг
 Джилл Люсет
 Жульен Ли
 Дженифер Форд
 Сабрина Белливаль
 Жан-Рафаэль Сесса
 Жан Негрони — рассказчик

Ссылки 
  

Фильмы-притчи
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Валериана Боровчика
Экранизации произведений Андре Пьейра де Мандьярга
Фильмы Франции 1987 года